Гран-при Японии 2020 года (официально ) — отменённая автогонка, несостоявшийся восемнадцатый этап оригинального календаря чемпионата мира Формулы-1 сезона 2020 года, который должен был пройти 11 октября 2020 года на трассе Судзука в Судзуке, Япония. Это должен был быть 18-й этап сезона 2020 года, 47-й Гран-при Японии в истории — 36-й в рамках чемпионатов Формулы-1 и 34-й на трассе Судзука.

Влияние пандемии COVID-19 на мировой спорт

Неопределённости с Гран-при 
В первой половине сезона в стране все ещё проходили тесты разных гоночных серий. Но организаторы японского Гран-при объявили, что продажа билетов на гонку 11 октября отложена. Автодром в Судзуке был закрыт 10 апреля, промоутеры уточнили: "дата открытия будет объявлена позже". В начале июня журналист итальянской спортивной газеты La Gazzetta dello Sport Андреа Кремонези сообщил о том, что в ближайшее время Формула-1 объявит об отмене гонок в Азербайджане, Сингапуре, а также Японии. Все три Гран-при не состоятся в сезоне 2020 года.

Отмена гонки 
В Формуле-1 официально подтвердили отмену Гран-при Азербайджана, Сингапура и Японии. Этих этапов не будет во второй половине сезона 2020 года. Власти Японии закрыли границы страны и запретили въезд для всех иностранцев до марта 2021 года. В заявлении руководства Формулы-1 было сказано следующее:

"Из-за сложностей, возникших в связи с пандемией коронавируса, мы вместе с промоутерами Гран-При Азербайджана, Сингапура и Японии решили отменить проведение гонок в 2020 году.

См. также 
 Фудзи Спидвей

Примечания

Ссылки 
 Официальный раздел Гран-при Японии F1 на сейте suzukacircuit
 Официальный сайт трассы Судзука

Гран-при Японии
Спорт в Японии в 2020 году
Формула-1 в сезоне 2020
Октябрь 2020 года
2020 год в Японии
Отменённые соревнования по моторным видам спорта
Отменённые соревнования по моторным видам спорта из-за пандемии COVID-19
Спортивные соревнования, отменённые из-за пандемии COVID-19